Sarojini ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung
Indien: im Lotos

Bekannte Namensträgerinnen
 Sarojini Gogte, indische Badmintonspielerin
 Sarojini Naidu, indische Autorin

Weblinks
http://www.indiaparenting.com/babynames/meaning-of-Sarojini.shtml
http://www.babynamesocean.com/hindu_names/meaning_of_Sarojini.html

Weiblicher Vorname
Indischer Personenname